AC-1 steht für:
 Comte AC-1, einen Flugzeugtyp von Alfred Comte
 AC-1 Sentinel, einen australischen Panzertyp
 Atlantic Crossing 1, ein Seekabel
 USS Vestal (AC-1), ein Kohlenschiffe der United States Navy, dass die Schiffskennung AC-1 trägt

Siehe auch:
 AC1

AC1